Ангелика Бенгтссон (, род. 8 июля 1993 года, Веккельсонг, Швеция) — шведская прыгунья с шестом, бронзовый призёр чемпионата Европы 2016 и чемпионатов Европы в помещении 2015 и 2017 годов, участница трёх летних Олимпийских игр (2012, 2016, 2020). Семикратная чемпионка Швеции (2012, 2014—2016, 2018—2020). Семикратная чемпионка Швеции в помещении (2010, 2013—2015, 2017, 2019, 2020).

Биография и карьера 
Родилась 8 июля 1993 года в Веккельсонге, Швеция. Отец Ангелики — швед, в прошлом занимался метанием копья, мать — афробразилианка. В детстве Ангелика занималась гимнастикой, а затем планировала пойти по стопам отца, но выбрала прыжки с шестом.

Ангелика дебютировала на международной арене в 2009 году. В 2012 году была удостоена премии «Восходящая звезда европейской атлетики».

Является многократной чемпионкой Швеции на открытом воздухе и в помещении.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с шестом Швеции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Швеции по лёгкой атлетике